28-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 21 января 1975 года на арене «Монреаль Форум», домашней для клуба «Монреаль Канадиенс». После добавления новых клубов и реорганизации лиги, НХЛ разбила команды на две конференции: Восточный дивизион превратился в конференцию Принца Уэльского, а Западный дивизион стал конференцией Кларенса Кэмпбелла. Матч всех звёзд НХЛ 1975 года стал первым, в котором противостояли сборные конференций. Команда конференции Принца Уэльского легко выиграла – 7:1.

Сил Эппс-младший, сын легендарного форварда «Детройта», забросил две шайбы и был признан лучшим хоккеистом матча. Он стал первым, кому удалось попасть на матч всех звёзд, следом за своим отцом.

В 1975 году закончилась эра матчей в которых команды состояли исключительно из канадских игроков. Начиная с этого года, по крайней мере один игрок, участвующий в матче всех звёзд, был не канадец.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве
<table cellpadding="3" border="1" style="font-family: Verdana; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; margin-bottom:10px;">
     #времясчёткомандаголыпередачипередачивратарь
  
  
    первый период
    удаления: нет</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">1</th>
    9:38
    0–1
    Уэльс
     Сил Эппс-младший
     Джой Джонстон
     Карол Вадне
     Берни Парент
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">2</th>
    12:02
    0–2
    Уэльс
     Дон Люс
     Терри О’Рейлли
     Дени Дюпер
     Берни Парент
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">3</th>
    14:22
    0–3
    Уэльс
     Дэррил Ситтлер
     Ги Лефлер
     
     Берни Парент
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">4</th>
    19:41
    1–3
    Кэмпбелл
     Дени Потвен
     Гарри Унгер
     
     Роже Вашон
  </tr>
      второй период
    удаления: Викерс (К) 0:16; Люс (У) 4:51; Харпер (У) 12:11; Кораб (У) 19:37
  
  <tr>
    <td align="center">5</th>
    19:16
    1–4
    Уэльс
     Фил Эспозито
     Ги Лефлер
     Боб Мёрдок
     Гари Смит
  </tr>
      третий период
    удаления: Уотсон (К) 6:42; Кларк (К) 13:32
  
  <tr>
    <td align="center">6</th>
    3:25
    1–5
    Уэльс
     Сил Эппс-младший
     Рене Робер
     Рик Мартен
     Гари Смит
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">7</th>
    5:43
    1–6
    Уэльс
     Терри О’Рейлли
     
     
     Гари Смит
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">8</th>
    7:19
    1–7
    Уэльс
     Бобби Орр (б)
     Ги Лефлер
     Дэррил Ситтлер
     Гари Смит
  </tr>
</table><p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде''

Ссылки 
 
 28-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1974/75
Драфт НХЛ 1974
Драфт НХЛ 1975

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1975 год в хоккее